Nosko oder Noskó ist der Familienname folgender Personen:

 Ernő Noskó (* 1945), ungarischer Fußballspieler 
 Eugen Nosko (* 1938), deutscher Fotograf und Journalist
 Gerald Nosko (* 1939), ehemaliger österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ludwig Nosko (1938–1992), österreichischer Politiker (FPÖ)